Möbusz ist der Familienname folgender Personen:
 Albin Möbusz (1871–1934), Vizepräsident der GEA und Studiendirektor des Lübecker Lehrerseminars
 Rüdiger Möbusz (1940–1993), Mitglied des Schleswig-Holsteiner Landtags

Siehe auch:
 Möbus
 Möbuß